Type 89, un chasseur de chars chinois ;
 Type 69/79, un type de chars de combat chinois ;
 Type 89 I-Go, un char moyen utilisé par l'Armée impériale japonaise ;
 Howa Type 89, un fusil d’assaut produit au Japon ;
 Type 89 (VCI), un véhicule de combat d'infanterie produit au Japon.